2 miejscowości w Polsce: 

 Bromierzyk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby 
 Bromierzyk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Kampinos